Plusieurs églises portent ce nom :

Belgique
Église Saint-Loup de Namur

France
 Église Saint-Loup-de-Sens d'Auxon
 Église Saint-Loup de Billom
 Église Saint-Loup-de-Troyes de Bléneau
 Église Saint-Loup de Bonrepos-Riquet
 Église Saint-Loup de Boudes
 Église Saint-Loup de Bouy-Luxembourg
 Église Saint-Loup de Brienon-sur-Armançon
 Église Saint-Loup de Bromeilles
 Église Saint-Loup de Cepoy
 Église Saint-Loup de Cézy
 Église Saint-Loup de Châlons-en-Champagne
 Église Saint-Loup de Champs-sur-Marne
 Église Saint-Loup de Chappes
 Église Saint-Loup-de-Sens de Clermont-sur-Lauquet
 Église Saint-Loup de Courlon-sur-Yonne
 Église Saint-Loup d'Estissac
 Église Saint-Loup de Grandeyrolles
 Église Saint-Loup d'Ingré
 Église Saint-Loup-de-Sens de La Croix-en-Brie
 Église Saint-Loup de la Villotte
 Église Saint-Loup du Lou-du-Lac
 Église Saint-Loup de Saint-Loup (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Loup-de-Sens de Marsa
 Église Saint-Loup de Mercuer
 Église Saint-Loup de Molins-sur-Aube
 Église Saint-Loup de Montereau-Fault-Yonne ;
 Église Saint-Loup de Rillé
 Église Saint-Loup de Saint-Hilaire ;
 Église Saint-Loup de Saint-Loup-de-la-Salle
 Église Saint-Loup de Saint-Loup-de-Naud ;
 Église Saint-Loup de Saint-Loup-Hors ;
 Église Saint-Loup de Saint-Loup-Terrier ;
 Église Saint-Loup de Sauviat ;
 Église Saint-Loup de Servoz ;
Église Saint-Loup de Thillois ;
 Église Saint-Loup de Thugny-Trugny.